Ирл Эдвин Моррал (; 17 мая 1934, Маскигон — 25 апреля 2014, Форт-Лодердейл) — американский футболист, игравший на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1956 году. Выступал за команды «Сан-Франциско Форти Найнерс», «Питтсбург Стилерз», «Детройт Лайонс», «Нью-Йорк Джайентс», «Балтимор Колтс», «Майами Долфинс».

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Ссылки 
 Статистика игрока

Игроки в американский футбол США
Игроки «Сан-Франциско Форти Найнерс»
Игроки «Питтсбург Стилерз»
Игроки «Детройт Лайонс»
Игроки «Нью-Йорк Джайентс»
Игроки «Балтимор Колтс»
Игроки «Майами Долфинс»
Квотербеки НФЛ